Rotondi peut désigner :

Patronymes 
 Gianfranco Rotondi, homme politique italien ;
 Jim Rotondi, trompettiste de jazz américain, compositeur et professeur ;
 Umberto Rotondi, compositeur italien.

Toponymes

Rotondi, commune italienne de la province d'Avellino en Campanie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme